Heurteloup ist der Nachname von:
Charles Louis Stanislas Heurteloup (1793–1864), französischer Mediziner
Nicolas Herteloup (1750–1812), französischer Militärarzt